El apellido Canaris puede referirse a: 

Biografías:
 Konstantínos Kanáris, almirante griego y héroe de la independencia de su país.
 Wilhelm Canaris, almirante alemán de origen italiano, ejecutado por los nazis.

Otros:
 Cañaris, antiguos pobladores de las provincias de Azuay y de Cañar en el Ecuador.
 Distrito de Cañaris, distrito de la provincia de Ferreñafe en Perú.